Mozena steht für:

 Mozena (Gattung), Gattung von Blattfußwanzen in der Familie Coreidae 

Mozena ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Mozena (* 1949), US-amerikanischer Diplomat